Rattlesnake bezeichnet:

 Rattlesnake (Tampa), ein Stadtviertel im Bezirk South Tampa von Tampa, Florida, USA 
 Rattlesnake (Achterbahn), eine Achterbahn im Chessington World of Adventures Resort in London, England
 Rattlesnake Annie (* 1941), eine US-amerikanische Country-Sängerin

 Rattlesnake Hills, eine Bergkette im Bundesstaat Washington, USA
 Rattlesnake Lake, ein See im Bundesstaat Washington, USA

 Rattlesnake Ridge, ein Gebirgskamm im Bundesstaat Washington, USA
 Wald-Klapperschlange, eine Art der Klapperschlangen
 HMS Rattlesnake, mehrere Schiffe der Royal Navy
 MV Rattlesnake, eine kanadische Fähre
 USS Rattlesnake, eine Brigg der United States Navy
 Rattlesnake (Lied), Song der Ohio Players (1975)